En palatal klusil är ett konsonant språkljud. Det finns i två varianter:

 Tonlös palatal klusil, IPA-tecken 
 Tonande palatal klusil, IPA-tecken

Se även
 Palatal konsonant
 Klusil

Fonetik
Konsonantljud